Maipú (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
 Maipú (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
 Maipú (Mendoza), een plaats in gelijknamige departement van de Argentijnse provincie Mendoza
 Maipú (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Maipú (Buenos Aires), een plaats in gelijknamige partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Maipú (Chili), een gemeente in de Chileense regio Región Metropolitana